Das Mercantile Credit Classic 1990 war ein Snooker-Turnier der Saison 1989/90, das vom 2. bis 13. Januar im Norbreck Castle Hotel in der nordwestenglischen Stadt Blackpool ausgetragen wurde. Zum vierten Mal in Folge war das Hotel der Veranstaltungsort. Insgesamt fand das Turnier zum elften Mal statt.

Schon in der ersten Runde schied Titelverteidiger Doug Mountjoy aus. Auch die anderen Favoriten konnten sich nicht durchsetzen. Mit Steve James und dem Australier Warren King schafften es zwei Außenseiter ins Endspiel. James siegte mit 10:6 und gewann damit den einzigen Ranglistentitel in seiner Karriere.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Der Turniermodus wurde im Vergleich zum Vorjahr erheblich verändert und das Turnier damit um insgesamt 3 Tage verkürzt. Statt Best of 17 wurden die beiden Halbfinals nur noch auf Best of 11 gespielt, sie waren also bereits in einer Session entschieden. Auch das Finale wurde um eine Session verkürzt: Statt Best of 25 wurde nur noch Best of 19 gespielt, das heißt, der Sieger brauchte nur noch 10 statt 13 Frames zum Sieg.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Blackpool